

Patronyme 
 Alex Vigo (1999-), footballeur argentin.
 Esteban Vigo (né en 1955) est un footballeur et entraîneur espagnol.
 Eugène Bonaventure Vigo (1885-1917), dit Miguel Almereyda, est un militant anarchiste, père de Jean Vigo. 
 Jean Vigo (1905-1934) est un réalisateur de cinéma français.
  (1937-) est un botaniste espagnol, dont l’abréviation botanique standard est Vigo.
 Luce Vigo (1931-2017), critique de cinéma et fille de Jean Vigo.
 Íñigo Méndez de Vigo (né en 1956) est un homme politique espagnol.
 Viggo Mortensen (né en 1958) est un acteur américain.

Toponymes

Vigo, est un village et une paroisse civile du comté du Kent.

Vigo est une ville de la province de Pontevedra, dans la communauté autonome de Galice.
 Vigo est une comarque de la province de Pontevedra, dans la communauté autonome de Galice.

Vigo di Fassa est une commune italienne de la région du Trentin-Haut-Adige.

Autres 
 La bataille navale de la baie de Vigo a opposé en 1702 une flotte anglo-hollandaise à un convoi franco-espagnol.
 Le prix Jean-Vigo est une récompense du cinéma français décernée depuis 1951.
 L'Alcides Vigo est un ancien club péruvien de football basé à Lima.
 Le Celta Vigo est un club de football espagnol basé à Vigo.
 Le Real Club Celta Vigo est un club espagnol de basket-ball basé à Vigo.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme